In 2016/17 werd het negentiende seizoen gespeeld van de Liga Nacional de Guatemala, de hoogste voetbalafdeling van Guatemala, waarin gewerkt werd met een Apertura en Clausura-seizoen. Antigua GFC werd kampioen van de Apertura en Municipal van de Clausura.

Apertura

Eerste fase

Tweede fase
In gevla van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Clausura

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Degradatietabel
Doordat de Guatemalteekse voetbalbond in 2016 door de FIFA uitgesloten werd mogen de clubs niet deelnemen aan de competities van de CONCACAF.

Externe link
 RSSSF

Guatemalteeks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2016/17